Камо:

Топонимы 
 Камо — японский город в префектуре Ниигата.
 Камо — прежнее название армянского города Гавар.
  — тауншип в Новой Зеландии.
 Камо (ранее Аджишен) — село в Гёйгёльском районе Азербайджана, вошедшее в состав села Ени Зод.
 Камо — село в Ширакской области, Армения.
 Камо-дзиндзя — пара синтоистских храмов в Киото, на реке Камо

Реки 
 Камо — река в Красноярском крае, левый приток Подкаменной Тунгуски (бассейн Енисея).
 Камо () — река в Японии, протекает через город Киото.
 Камо () — река, город Сайтама, бассейн Аракавы.
 Камо () — река префектуры Тояма
 Камо () — река первого класса, приток реки Вада.
 Камо () — река префектуры Сига
 Камо () — река в префектуре Хёго.
 Камо () — префектура Окаяма.
 Камо () — река второго класса в речной системе Асакава, протекает через город Имабари в префектуре Эхимэ.
 Камо () — река первого класса, бассейн Кикучи, протекает через город Кикучи префектуры Кумамото.

Персоналии 
 Камо (настоящее имя Симо́н Арша́кович Тер-Петрося́н; 1882—1922) — российский профессиональный революционер.
 Камо, Сёго (1915—1977) — японский футболист.
 Камо, Такэси (1915—2004) — японский футболист.

Другое 
 (4215) Камо — астероид, открытый в 1987 году японскими астрономами Сэйдзи Уэдой и Хироси Канедой в Кусиро.
 Камо — адамава-убангийский язык, распространённый в восточных районах Нигерии.
 Камо — армянское мужское имя